Brouwerij Sint-Joris (Beernem), een voormalige brouwerij en erfgoed te Beernem. 
 Brouwerij Sint-Joris (Reningelst), een voormalige brouwerij en erfgoed te Reningelst.